Елунинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Елунино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 749 человек, в том числе 363 мужчины и 386 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Елунино,
 село Черёмно-Подгорное.

 Зыряновка — упразднённый посёлок, исключен из учётных данных в 1986 году.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края